Publius Licinius Egnatius Marinianus (†268) was de derde en jongste zoon van de Romeinse keizer Gallienus en augusta Salonina. Hij was een telg uit de oude patricische gens Licinia.

Zijn twee oudere broers waren reeds gestorven, daarom werd hij door zijn vader in 268 tot consul benoemd. Kort na de moord op zijn vader, werd hij samen met zijn oom Valerianus minor uit de weg geruimd.

Stamboom

Bronnen
 

Gens Licinia
Persoon in de 3e eeuw